Рогата часничниця (Megophrys) — рід земноводних родини Megophryidae ряду Безхвості.

Опис 
Загальна довжина представників цього роду досягає 20 см. Голова дещо витягнута. очі великі. Над ними є значні вирости на кшталт «рогів». Звідси походить назва цих земноводних. Шкіра гладенька. Кінцівки середнього розміру, пальці без плавальних перетинок та присосок. Забарвлення сірувате, жовтувате, коричневе та оливкове з різними відтінками.

Спосіб життя 
Полюбляють тропічні вологі ліси. Зустрічаються на висоті до 2000 м над рівнем моря. Активні вночі. Харчуються безхребетними, членистоногими, гризунами, дрібними амфібіями.

Це яйцекладні земноводні.

Розповсюдження 
Мешкають у південно-східній Азії.

Види

Джерела 
 Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D. (red.) (2011). «Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist.». Species 2000: Reading, UK.. Läst 24 september 2012.

Megophryidae
Роди земноводних